Englehart est le nom de famille de
 Bob Englehart (en) (né en 1945), dessinateur de presse
 Steve Englehart (né en 1947), scénariste de bande dessinée

Toponymes 
 Englehart ville du canada
 Gare d'Englehart